Рогачёв — русская фамилия и топоним; фамилия имеет женскую форму Рогачёва.

Рогачёв 

 

 Рогачёв, Алексей Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 Рогачёв, Андрей Владимирович (род. 1964) — петербургский предприниматель.
 Рогачёв, Борис Васильевич(1928—2012) — советский и российский геофизик
 Рогачёв, Валерий Степанович (1946—2015) — председатель Брянской областной Думы.
 Рогачёв, Василий Ефремович (1911—1998) — советский работник промышленности, сеточник, Герой Социалистического Труда.
 Рогачёв, Владимир Владимирович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Рогачёв, Евгений Сергеевич (род. 1983) — украинский футболист, игрок в мини-футбол.
 Рогачёв, Игорь Алексеевич (1932—2012) — советский и российский дипломат, политик.
 Рогачёв, Илья Игоревич (род. 1962) — советский и российский дипломат.
 
 Рогачёв, Пётр Михайлович (1920—2006) — советский, украинский музейный работник.
 Рогачёв, Сергей Иванович (род. 1977) — молдавский футболист.



Топоним 
 Рогачёв — город в Белоруссии.

Прочее 
 Рогачёв (футбольный клуб)

См. также